Milagrensi – abitanti di Milagres (Bahia)
Milagrensi – abitanti di Milagres (Ceará)
Milagrensi – abitanti di Milagres do Maranhão
Milagrensi – abitanti di São Miguel dos Milagres